Малокильме́зское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Кильмезского района Кировской области России.

Административный центр — деревня Малая Кильмезь.

История 
Малокильмезское сельское поселение образовано 1 января 2006 года согласно Закону Кировской области от 07.12.2004 № 284-ЗО.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Кильмезского района
Сельские поселения Кировской области